Fernando Canales puede referirse a los siguientes hombres:

 Fernando Canales Alvarado (n.1995), futbolista peruano.
 Fernando Canales Clariond (n.1946), abogado y político mexicano.
 Fernando Canales de la Cerda (1582-1638), militar y colonizador español que participó en la Guerra de Arauco.
 Fernando Canales Etxanobe (n.1962), cocinero español.